Приваловка (Прилавка) — река в Верхнехавском районе Воронежской области России. Левый приток Усмани.

Длина реки составляет 11 км, площадь водосборного бассейна 41,7 км².

Берёт начало в селе Большая Приваловка. На реке расположены населённые пункты: Никольское, Эртель, Малая Приваловка. Устье реки находится в 98 км по левому берегу реки Усмань.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Воронеж от города Липецк до Воронежского гидроузла, речной подбассейн реки — бассейны притоков Дона до впадения Хопра. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010100612107000003234.

Примечания 

Притоки Усмани
Реки Воронежской области
Верхнехавский район